Unipneu est une entreprise québécoise spécialisée dans la vente de pneus et les services mécaniques. Principalement instaurée au Québec, elle possède également des points de vente dans la province de l'Ontario et les Provinces maritimes. Elle compte plus de 3000 employés. L'entreprise regroupe plus de 80 marchands actionnaires.

Fondation 
L'entreprise a été fondée en 1979 à Beauport.

Par la suite, en 1986 a eu lieu la fondation d’Unimax, fruit de la fusion de Unipneu et Maxipneu. Claude Ratté, de l'entreprise québécoise Pneus Ratté en assure la présidence du conseil d’administration jusqu'en 1990.

Notes et références 

Entreprise fondée en 1979
Entreprise de la distribution ayant son siège au Canada
Entreprise ayant son siège au Québec
Entreprise ayant son siège au Canada